Нова хвиля — стильова тенденція в авангардистському малярстві, започаткована у 60-ті XX ст, яку характеризувала повна відмова від класичного розуміння мистецтва, трактування художнього твору як не втіленого у матеріалі;
 Нова хвиля (громадська організація);
 Нова хвиля («New wave») — напрямок рок-музики 1980-х років;
 Nouvelle Vague;
 Французька нова хвиля;
 «Нова хвиля» — конкурс популярної музики в Юрмалі;
 «Нова хвиля (фільм)» — фільм Жана-Люка Годара.

Примітки